Diospyros loureiriana är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av George Don jr. Diospyros loureiriana ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 D. l. loureiriana
 D. l. rufescens
 D. l. loureiriana

Källor 

Ljungordningen
loureiriana